Zarbo ist der Familienname folgender Personen:

 Alessia Zarbo (* 2001), französische Leichtathletin im Mittel- und Langstreckenlauf
 Gin Zarbo (* 1993), Schweizer Mangaka